Frantzen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Frantzen (1890–1957), luxemburgischer Turner
 Jørgen Frantzen (* 1935), dänischer Ruderer
 Kristian Frantzen (* 2000), norwegischer Sänger und Schauspieler, siehe Aiba (Sänger)
 Michael Frantzen (* 1967), Fahrzeugtechniker und Hochschullehrer
 Odd Frantzen (1913–1977), norwegischer Fußballspieler
 Wilhelm Frantzen (1900–1975), Maler, Zeichner und Lehrer

Siehe auch:
 Franzen
 Fransen
 Frandsen